

Geografia
Kuhn – isola russa dell'Oceano Artico
Kuhn Ø – isola della Groenlandia

Persone

Kuhn
Adalbert Kuhn – indoeuropeista tedesco
Allan Kuhn – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
Bradley M. Kuhn – programmatore e hacker statunitense
Franz Kuhn von Kuhnenfeld – politico e militare austroungarico
Friedrich Kuhn – bobbista tedesco
Fritz Kuhn – politico tedesco
Harold Kuhn – matematico statunitense
Heino Kuhn – crickettista sudafricano
Jakob Kuhn – calciatore e allenatore di calcio svizzero
John Kuhn – giocatore di football americano statunitense
Judy Kuhn – attrice e cantante statunitense
Karel Kuhn – cestista cecoslovacco
Krystyna Kuhn – scrittrice tedesca
Markus Kuhn – giocatore di football americano tedesco
Richard Kuhn – biochimico tedesco
Thomas Kuhn – storico della scienza e filosofo statunitense
Walt Kuhn – pittore e fumettista statunitense

Kühn
Axel Kühn – bobbista tedesco
Dieter Kühn – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco orientale, dal 1990 tedesco
Enrico Kühn – bobbista tedesco
Karl Gottlob Kühn – medico tedesco
Katharina Kühn – ex cestista tedesca

Altro 
Kuhn Loeb & Co. – banca d'investimento statunitense

Pagine correlate 
Walter Kuhn